Wriothesley Russell est un nom notamment porté par :
 Wriothesley Russell (1680-1711),  de Bedford ;
 Wriothesley Russell (1708-1732),  de Bedford ;
 Wriothesley Russell (1804-1886).